Film Favourites – regia di Laurence Trimble (1914)
Film Favourites – regia di Cecil M. Hepworth (1924)